Смт:
 Зеленівка — Херсонська область, Херсонська міська рада
Села:
 Зеленівка — Донецька область, Покровський район
 Зеленівка — Запорізька область, Бердянський район
 Зеленівка — Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Зеленівка — Харківська область, Лозівський район
 Зеленівка — Чернігівська область, Ніжинський район
Залізниця:
 Зеленівка — зупинний пункт Полтавської дирекції Південної залізниці